O termo cavalo de pau pode referir-se a:

 Cavalo de pau (manobra) - manobra, voluntária ou não, executada por veículos, como aviões, automóveis e bicicletas
 Cavalinho de pau - clássico brinquedo infantil
 Cavalo com alça - travessa em que se realizam exercícios físicos; constitui uma modalidade de desporto olímpico, referida apenas como "cavalo".

Desambiguação